Az 1964. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 2-án rendezték Axamsban. Az aranyérmet a francia François Bonlieu nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1964. évi téli olimpiai játékokon